Bervoets est un nom de famille flamand originaire des provinces d'Anvers et du Limbourg belge. Le mot bervoets ou barvoets signifie textuellement quelqu'un qui marche pied nus.

Variantes
 Bervoets, Bervoet, Berrevoet, Berrevoets
 Barvoets, Baervoets, Barrevoets

Patronyme 
 Gene Bervoets (né en 1956), acteur belge.
 Marguerite Bervoets (1914-1944), résistante belge
 Marnicq Bervoets (né en 1969), pilote belge de motocross.

Patronyme flamand